Geldof Puede hacer referencia a:
 Bob Geldof Cantante y activista irlandés.
 Peaches Geldof Modelo británica nacida en 1989.
 Pixie Geldof Modelo británica nacida en 1990.